Bärnstenssnäckor (Succineidae) är en familj av snäckor. Bärnstenssnäckor ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Succineidae 59 arter.

Bärnstenssnäckornas skal är gulaktigt, vanligen med en stor oval mynning och kort spira. I Sverige förekommer idag 6 arter, ett 30-tal är kända som fossil från tertiär.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor